Ранчо Моника има више значења:

 Ранчо Моника (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Моника (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику